

Biologie
takamaka, également appelé takamaka bord de mer,  est le nom donné en français dans l'océan Indien à un arbre de bord de mer (Calophyllum inophyllum) de la famille des Clusiaceae
takamaka, également appelé takamaka des Hauts, est un arbre (Calophyllum tacamahaca) de la famille des Clusiaceae endémique de l'île de la Réunion et de l'île Maurice

Toponymes
Takamaka est l'un des 23 districts administratifs des Seychelles où se trouve notamment la très belle Anse Takamaka
Takamaka est une vallée encaissée de l'est de La Réunion, où ont été construits :
 le barrage hydroélectrique de Takamaka I.
 le barrage hydroélectrique de Takamaka II.
Takamaka est un quartier de la commune de Saint-Philippe à La Réunion. Ce quartier, situé sous le piton et la ravine du même nom, a été traversé par des coulées de lave en 1986.

Divers
 takamaka est un fromage de chèvre frais fabriqué dans les Hauts de la Réunion parfois parfumé aux herbes, au piment ou au combava.